Этобико — Лейкшор (, о правилах произношения см. статью Этобико) — федеральный избирательный округ в Онтарио (Канада).

Округ охватывает южную часть района Этобико города Торонто на берегу озера Онтарио.

В 2006—2011 годах округ в Палате Общин представлял лидер Либеральной партии и официальной оппозиции Майкл Грант Игнатьев. По итогам Федеральных выборов 2011 года Игнатьев проиграл кандидату консервативной партии Бернарду Троттье.

Итоги выборов

См. также 
 Список канадских федеральных избирательных округов

Ссылки 
 Lakeshore 
 Toronto—Lakeshore
 Etobicoke—Lakeshore 
 Campaign expense data from Elections Canada 

Федеральные избирательные округа Онтарио